Plusieurs navires ont porté le nom de Donau, d'après le nom allemand du fleuve Danube :
 le , un cargo lancé en 1868 par Caird and Company, Greenock, Écosse ;
 le , un navire frigorifique allemand, ayant servi dans la Kriegsmarine durant la Seconde Guerre mondiale.

Donau